

Села 
 Олександрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)
 Олександрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада